Chirodropus är ett släkte av nässeldjur. Chirodropus ingår i familjen Chirodropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Chirodropus